Enrico Ferri (1856–1929), een Italiaans criminoloog
Riccardo Ferri, een Italiaans voetballer
Sarah Ferri, een Belgische zangeres
Ferri (Mantua), een plaats in de Italiaanse gemeente Volta Mantovana
Ferri (Volta Mantovana), een plaats in de Italiaanse gemeente Volta Mantovana
Fe3+ of Fe(III), de verouderde benaming voor het driewaardige kation van het chemisch element ijzer